Jan Trzeciak ps. „Skrzetuski” (ur. 1891) – wyrobnik, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (18 października 1932)
 Jan Trzeciak ps. „Wilk” (ur. 1893) – inżynier, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (19 grudnia 1933)
 Jan Trzeciak (ur. 1893) – ślusarz, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (25 stycznia 1933)
 Jan Trzeciak (1893–1917) – górnik, żołnierz 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (pośmiertnie 16 marca 1937)
 Jan Trzeciak ps. „Trawiński” (ur. 1898) – murarz, działacz niepodległościowy, odznaczony Medalem Niepodległości (8 listopada 1937)
 Jan Trzeciak (1902–1993) – harcerz, inżynier, poseł na Sejm V kadencji, odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości

Przypisy